Un excédent est soit :

 une quantité de quelque chose supérieure à celle nécessaire (trop-plein),
 un gain des recettes par rapport aux dépenses : bénéfice, excédent budgétaire.